Bloemfontein Celtic – południowoafrykański klub piłkarski
 Celtic Frost – thrashmetalowy zespół ze Szwajcarii
 Celtic F.C. – klub piłkarski ze Szkocji
 Celtic Legends – turowa gra komputerowa
 Celtic Park – stadion Celticu Glasgow F.C.

Także:

 Boston Celtics – amerykański klub koszykarski